2 miejscowości w Polsce: 
 Ryczów – wieś w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Spytkowice 
 Ryczów – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Ogrodzieniec

 Ryczów – przystanek kolejowy w woj. małopolskim

Zobacz też 
 Ryczów-Kolonia